Чемпионат мира по снукеру среди ветеранов 2018 года () — не рейтинговый снукерный турнир, который будет проходить с 20 по 24 марта 2018 года в зале «Baths Hall» (Сканторп, Англия). Участие в турнире могут принять игроки в возрасте 40 лет и старше (на 1 января 2018 года).

Помимо чека победителя чемпион получает место в отборочном турнире Чемпионата мира по снукеру 2018 года в Шеффилде.

Питер Лайнс -действующий чемпион, обыгравший год назад Джона Пэрротта 4-0.

Призовой фонд 
 Победитель 10,000 £
 Финалист  3,000 £
 Полуфиналисты  1,500 £
 Четвертьфиналисты  500 £
 Высший брейк(сенчури) : TBC 500 £
 Всего: 18,500 £

Участники

Сеяные игроки 
Игроки посеяны на основе титулов, выигранных ими во время их профессиональной карьеры:
  Стивен Хендри – 7 титулов Чемпионата мира (1990, 1992–96, 1999), 18 титулов «Тройная корона»
  Джон Пэрротт – 1 титул Чемпионата мира (1991), 2 титула «Тройной короны», 9 рейтинговых титулов.
  Джо Джонсон – 1 титул Чемпионата мира (1986), 1 титул «Тройной короны»
  Деннис Тейлор – 1 титул Чемпионата мира (1985), 2 титула «Тройной короны», 2 рейтинговых титула.
  Тони Драго – 1 рейтинговый финал (1997).
  Тони Ноулз – 2 рейтинговых титула (1982, 1983)
  Клифф Торбурн – 1 титул Чемпионата мира (1980), 4 титула «Тройной короны», 2 рейтинговых титула
  Вилли Торн – 1 рейтинговый титул (1985).

Квалификация 
Восемь отборочных соревнований на Чемпионат мира прошли во время мирового тура по сеньорам 2017/2018:

 13–15 Октября: Crucible Sports & Social Club, Ньюбери, Англия (Q1)
 
 27–29 Oктября: Terry Griffiths Matchroom, Лланелли, Уэльс (Q2)
 
 17–19 Ноября: The Ballroom, Глазго, Шотландия (Q3)
 
 1–3 Декабря: Pot Black Lowestoft, Лоустофт, Англия (Q4)
 
 15–17 Декабря: Dunstable Snooker Centre, Данстэйбл, Англия (Q5)
 
 26–28 Января: CBSA World Snooker Academy, Пекин, Китай (Q6)
 
 22–25 Февраля: Northern Snooker Centre, Лидс, Англия (Q7)
  заменен на занявшего второе место Ника Спилмана.
 9–11 Марта: D’Arcy McGees at Spawell, Дублин, Ирландия (Q8)

Турнирная сетка 
Номер участника, соответствует номеру посева на турнире, а не в мировом рейтинге.

Финал

Ссылки 

2018
2018 год в снукере